Marcus Aurelius Antoninus är ett namn som burits av flera romerska kejsare:

 Marcus Aurelius (Marcus Aurelius Antoninus), regerade 161–180 e.Kr.
 Commodus (Marcus Aurelius Commodus Antoninus), regerade 177–192 e.Kr.
 Caracalla (Marcus Aurelius Severus Antoninus), regerade 198–217 e.Kr.
 Heliogabalus (Marcus Aurelius Antoninus, av Dio Cassius kallad Pseudantoninus) regerade 218–222 e.Kr. 

Namnförgreningssidor
Romerska kejsare